Виктор Михайлович Лавский (, Харьков — , Москва) — советский боевой штурман, Заслуженный военный штурман СССР (1965), генерал-лейтенант авиации, кандидат военных наук, профессор. 

Участник четырех войн: гражданской войны в Испании (1936—1939 годы), советско-финской войны (1939—1940 годы), Великой Отечественной войны (1941—1945) и войны с Японией (1945). Принимал участие в секретных военных операциях.

Биография 
Виктор Михайлович Лавский родился 19 октября 1914 года. Трудовую деятельность начал с 16 лет рабочим вагонного депо. Работал также на метеостанции наблюдателем. Учился в Днепропетровском институте железнодорожного транспорта. Виктор с детства мечтал о небе. В 1933 году добровольцем вступил в Красную Армию и попросил направить на учёбу в Харьковскую лётную школу. Пройдя обучение по специальности «лётчик-наблюдатель» (впоследствии — «военный авиационный штурман»), с присвоением звания лейтенант был направлен на службу в бомбардировочный полк под Смоленском. В Испанию в 1937 году Лавский попал добровольцем, где участвовал в гражданской войне на стороне республиканцев под именем-легендой Хуан Педро Валенсиано. Там его экипаж разведывал обстановку на вражеском аэродроме под Сарагосой, где фашисты сосредоточили 60 самолётов. Советские лётчики на большой высоте облетели базу, установили позиции зенитных батарей, стоянки самолётов и наиболее удобные подходы к цели. Позже по наводке наши самолёты подожгли сарагосский аэродром. В Испании самолёт Лавского сбивали трижды.

В период Великой Отечественной войны штурман сражался на Юго-Западном фронте, Сталинградском и 4-м Украинском фронтах. Занимал должности заместителя главного штурмана и начальника отдела штаба воздушной армии.

После войны в течение 5 лет он был начальником отдела штурманской службы Главного штаба ВВС. Был главным штурманом военной авиации экспедиции «Север-5», которая выполняла сложнейшие задачи, связанные со строительством аэродромов на дрейфующих льдах Арктики.

В 1952—1971 годах Лавский был главным штурманом — начальником управления Войск противовоздушной обороны приграничной линии, главным штурманом 10-й воздушной армии, главным штурманом ВВС — начальником управления Главного штаба ВВС. Перед увольнением в запас (1974) Виктор Михайлович несколько лет (с 1971 по 1974) служил начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии им.Ю.А.Гагарина.

19 августа 1965 года Лавскому одному из первых в стране было присвоено почётное звание «Заслуженный военный штурман СССР»

Последние годы жизни генерала были связаны с Общероссийской организацией ветеранов войны и военной службы. Лавский там проработал 15 лет в должности почётного председателя организации. По словам близких, год назад он оставил активную общественную деятельность, но работу полностью не прекратил — до последнего времени ему приносили на подпись документы.

Лавский имел двойное гражданство — российское и испанское, которым наделил его король этой страны. Он поддерживал дружеские контакты с ветеранами-антифашистами Испании, США, Англии и многих других стран, с которыми ему довелось вместе сражаться против врагов.

Умер 19 июня 2012 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
Лавский — кавалер шести орденов Боевого Красного Знамени (28.10.1937; 2.03.1938; 19.05.1944; 14.01.1952; 30.04.1954; 16.10.1957) и обладатель четырех орденов Красной Звезды (20.02.1942; 20.06.1949; 23.01.1957; 10.08.1967). Награждён тремя орденами Отечественной войны (14.05.1943, 6.06.1945; 11.03.1985), орденом Почета (4.05.2000), орденом Богдана Хмельницкого, многими отечественными и иностранными медалями. Ему присвоено звание Заслуженного военного штурмана СССР. В 2004 году в связи с 90-летием Патриарх Всея Руси наградил его орденом Преподобного Святого Князя Московского Даниила

Интересный факт 
 В 2009 году были украдены и через короткое время найдены награды В. М. Лавского.

Примечания

Ссылки 
 Лавский Виктор Михайлович включен в число персоналий энциклопедии «Лучшие люди России»-2010.

Участники гражданской войны в Испании
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище